Ostviertel heißen folgende Orte und Stadtteile:

 Ostviertel (Aachen)
 Ostviertel (Essen), Stadtteil von Essen
 Ostviertel (Gera), Stadtteil von Gera
 Ostviertel (Recklinghausen), Stadtteil von Recklinghausen

Siehe auch:
 Ostenviertel
 Oststadt
 Ostvorstadt